2 miejscowości w Polsce: 
 Wałdówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie 
 Wałdówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Zblewo